Buteler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso María Buteler (1892–1973), Erzbischof von Mendoza
 Leopoldo Buteler (1882–1961), Bischof von Río Cuarto